Aporia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Hübner 1819. Aporia ingår i familjen vitfjärilar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vitfjärilar
Aporia